Anita Laurenzi (1932-1998), attrice italiana;
Laurenzio Laurenzi (1878-1946), pittore e incisore italiano;
Luciano Laurenzi (1902-1966), archeologo e storico dell'arte italiano;
Silvio Laurenzi, costumista e attore italiano.

Pagine correlate 
Carlo Laurenzi